Комета Лавджоя (C/2013 R1) — периодическая комета, которая была открыта 7 сентября 2013 года астрономом Терри Лавджоем из Австралии с использованием 0,2-метрового телескопа Шмидта — Кассегрена. Комета стала четвертой, открытой Лавджоем. Комета C/2013 R1 пересекла небесный экватор 14 октября 2013 года и стала лучшим наблюдаемым объектом Северного полушария.

К 1 ноября 2013 года комету можно было наблюдать невооруженным глазом возле звёздного скопления Ясли (М44), на полпути между Юпитером и Регулом. Стала более впечатляющей, чем комета ISON. В бинокль комета казалась зелёной и похожей на шаровое скопление.

Комета C/2013 R1 приблизилась на минимальное расстояние к Земле 19 ноября 2013 года, на дистанцию 0,3967 а. е. ( или ), когда достигла 4,5 видимой звездной величины. 27 ноября 2013 года комета находилась в созвездии Гончих Псов, снизу от «ручки» Большого Ковша. С 28 ноября до 4 декабря 2013 года комета находилась в созвездии Волопаса. 1 декабря 2013 года она прошла около Беты Волопаса. С 4 декабря по 12 декабря 2013 года комета находилась в созвездии Северная Корона.

С 12 декабря 2013 года по 14 января 2014 года комета находилась в созвездии Геркулеса. 14 декабря 2013 года она прошла недалеко от звезды Дзета Геркулеса. Комета достигла перигелия (ближайшее приближение к Солнцу) 22 декабря 2013 года, расстояние от Солнца составляло 0,81 а. е. ( или ). В перигелии элонгация кометы составляла 51 градус. К сентябрю 2014 года комета ослабела до величины 18.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Основные данные, эфемериды для кометы C/2013 R1 (Лавджоя) — Центр малых планет
 Комета C/2013 R1 (Лавджоя) пролетает мимо мельницы (Лучшие фотографии астрономических объектов : 9 декабря 2013)

Долгопериодические кометы
Астрономические объекты, открытые в 2013 году